Munzert ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Munzert (1932–2000), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Jörn Munzert (* 1958), deutscher Sportpsychologe und Hochschullehrer
 Manfred Munzert (* 1942), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Nicole Munzert (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Sebastian Munzert (* 1984), deutscher Handballspieler